Österlund är ett svenskt efternamn, som har burits av bland andra:

 August Österlund (1833–1898), folkskollärare, kantor och tidningsman
 Augusta Österlund (1873–1955), skolledare
 Benjamin Österlund (född 1986), dansare
 Erik Österlund (1812–1907), skräddarmästare och konstnär
 Gerda Österlund (1875–1942), svensk konstnär verksam i Egypten
 Helena Österlund (född 1978), författare
 Herman Österlund (1873–1964), konstnär
 Johan Lorenz Österlund (1860–1930), varietéartist och sångtextförfattare
 John Österlund (1875–1953), konstnär och konservator
 Kristoffer Österlund (född 1972), friidrottare
 Lillemor Österlund (född 1951), skådespelerska
 Nils Österlund (1924–2009), militär
 Ola Österlund (1875–1953), präst
 Per Österlund (1861–1947), arkitekt

Svenska efternamn